Тавель 

 Тавель — село в Симферопольском районе Крыма, 21 августа 1945 года переименовано в Краснолесье
 Тавель — село в Сосновском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана
 Тавель-голь — озеро в Симферопольском районе возле села Краснолесье.
 Тавель — река, левый приток р. Салгир